Miejscowości w Polsce:
 Osiecza Druga
 Osiecza Pierwsza

Linki zewnętrzne